Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. Februar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Lyon